Die Liste von Wahlen nennt Wahlen nach Jahr und nach Staaten untergliedert.

Liste von Wahlen nach Jahr

Liste von Wahlen nach Land

Afrika 
 Gambia

Nordamerika 
 Vereinigte Staaten, Präsidentschaftswahlen

Europa 
 Deutschland (voraussichtlich)
 Österreich (voraussichtlich)

Liste (Wahlen)
Liste (Listen)